Kilver ist Namensbestandteil folgender Orte:

Der Rödinghauser Ortsteil Ostkilver in Nordrhein-Westfalen
Die Dorfschaft Westkilver in der Gemeinde Rödinghausen, Nordrhein-Westfalen
ein Gut in Rödinghausen, siehe Haus Kilver